Carlo Barbieri – calciatore italiano, nato nel 1900
Carlo Barbieri – calciatore italiano, nato nel 1922
Carlo Barbieri – generale italiano, nato nel 1883
Carlo Barbieri – produttore cinematografico italiano
Carlo Barbieri – critico d'arte
Carlo Barbieri (1940 - 2020) – restauratore italiano
Carlo Barbieri – scrittore italiano, nato nel 1946
Carlo Barbieri – atleta italiano